Kulon-Pazeh, een uitgestorven Austronesische taal uit Taiwan
 Pazeh (dialect), een dialect van die taal
 Pazeh (volk), het volk dat deze taal oorspronkelijk sprak
 Pazeh (boek), een werk over deze taal door Shigeru Tsuchida